Лада има више значења:

 Лада, руска фабрика аутомобила
 Лада (богиња), богиња лета, љубави и лепоте из старословенске митологије
 Лада (уметничко удружење), уметничко удружење
 Лада тера, континентална маса на површини планете Венере
 Лада (притока Утроје), река у Летонији и Русији
 , река у Пољској
 , село у Пољској 
 Лада (Прешов), насеље у Словачкој, у округу Прешов
 ФК Лада, руски фудбалски клуб из Тољатија
 Лада веста, аутомобил руске производње
 Лада самара, аутомобил руске производње
 Лада Скендер